Skeppsholmen kan syfta på
Skeppsholmen, ö i centrala Stockholm
Skeppsholmen (stadsdel)
Skeppsholmen (TV-serie), TV-serie som utspelar sig på Skeppsholmen i Stockholm
Skeppsholmen, en fastighetsmäklarfirma i Stockholm
Blasieholmen; gamla Skeppsholmen
Skeppsholmen, Timrå kommun, ö i Indalsälvens delta där Sundsvall-Timrå Airport ligger
Skeppsholmen, Ösmo, en halvö i Nynäshamns kommun
Skeppsholmen (lantbruksskola)
Skeppsholmens flygplats, äldre namn på Midlanda flygplats
 Skeppsholmen, Sibbo, en ö i Nyland, Finland.

Se även
Skeppsholmskyrkan
Skeppsholmsbron
Skeppsholmens folkhögskola
Skeppsholmsgården
Skeppholmen